Le mot cassette désigne notamment :

Nom commun 
Étymologiquement, une petite casse est synonyme de boîte, coffret ;
 en particulier, une cassette, boîtier contenant une bande magnétique utilisée comme un support de stockage : 
 cassette audio ;
 cassette vidéo ;
 une cassette de pignons, ensemble des pignons arrière sur un vélo ;
 une cassette génique, un ensemble de gènes ;
et notamment chez les Belges francophones :
 un plumier d'écolier ;
 un insert à bois, composant d'une cheminée.

Nom propre

Toponymie 

 rivière à Cassette, un affluent de la rivière des Escoumins, dans La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord du Québec, au Canada ;
 rue Cassette, voie du 6e arrondissement de Paris.

Pseudonyme 

 La Cassette (née en 1942), femme politique française ;
 Kassette, chanteuse suisse.

Spectacles et cinéma 

 La Cassette, pièce de théâtre du poète comique latin Plaute.
 La Cassette, film portugais de Manoel de Oliveira (1994).

Musique 
 Cassette, groupe sud-africain qui a remporté le South African Music Award (SAMA) en 2007, dans la catégorie hh.

Notes et références